Kuivastensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuivastensaari (ö i Varkaus, lat 62,62, long 28,20), Norra Savolax, 
 Kuivastensaari (ö i Varkaus, lat 62,63, long 27,65), Norra Savolax, 
 Kuivastensaari (ö i Kuopio), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar